JCB:
 J. C. Bamford - британська машинобудівна компанія.
 Japan Credit Bureau — світова платіжна система.